KGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karonga (Malawi)